Buckle Busters bezeichnet:

 The Buckle Busters, eine US-amerikanische Country-Band
 Al Hopkins and his Buckle Busters, US-amerikanische Band, siehe Al Hopkins
 Carlisle Buckle Busters, eine Hintergrundgruppe des Musikers Cliff Carlisle